Коровка:
Фамилия
 Коровка, Григорий Карпович (? — ок. 1705) — чигиринский, стародубский и киевский полковник Войска Запорожского.

Топоним
 Коровка — деревня в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Коровка — село в Сапожковском районе Рязанской области России.
 Коровка — река в России, приток Пожвы.
 Коровка — река в Рыбинском районе и городе Рыбинске Ярославской области, приток Черёмухи.

Другое
 «Коровка» — название конфет, аналоги: польские Krówki, словацкие Krovky.

См. также 
 
 
 
 Коровка и Петушок